Oluf eller Olaf Pedersen kan henvise til flere personer:

 Oluf Pedersen (1878-1917) – dansk OL-gymnast
 Oluf Pedersen (1891-1970) – en dansk politiker, medlem af Folketinget (for Danmarks Retsforbund) og fiskeriminister (28. maj 1957-18. november 1960)
 Olaf Pedersen (gymnast) (1884-1972) - dansk OL-gymnast
 Olaf Pedersen (videnskabshistoriker) (1920-1997) – professor i videnskabshistorie ved Aarhus Universitet
 Oluf Pedersen (læge) – dansk læge, professor i diabetologi ved Københavns Universitet (Oluf Borbye Pedersen)